Такмичења у бацању кладива за мушкарце на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 8. и 9. августa на Олимпијском стадиону.

 Земље учеснице 
Учествовала су 33 такмичара из 19 земаља.

  Албанија (1)
  Алжир (1) 
  Аустралија (1) 
  Аустрија (1) 
  Бугарска (1) 
  Западна Немачка (3) 
  Ирска (1) 
  Источна Немачка (3) 
  Италија (1) 
  Јапан (1) 
  Кина (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (3)
  САД (3)
  Совјетски Савез (3) 
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (2)
  Чехословачка (2)
  Шведска (3)

 Рекорди 
Листа рекорда у бацању кладива пре почетка светског првенства 7. августа 1983. године.

 Најбољи светски сезонски резултати на дан 7. август 1983. године 
Десет најбољих светских бацача кладива 1983. године до почетка такмичења (7. августа 1983), имали су следећи пласман на  светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Сергеј Литвинов||  || 84,14 || 21. јун 
|-
| 2. || Игор Никулин||  || 832,92 || 3. јун
|-
| 3. || Јуриј Тарасјук||  || 81,18 || 2. мај
|-
| 4. || Григориј Шавцов||  || 81,12 || 14. мај
|-
| 5. || Јуриј Седих||  || 	80,42 || 29. мај
|-
| 6. || Карл−Ханс Рим ||  || 80,26 || 29. јул 
|-
| 7. || Клаус Богаус||  || 80,04 || 23. мај 
|-
| 8. || Анатолиј CHYUZHAS||  || 80,00 || 29. мај 
|-
| 9. || Анатолиј Ефимов||  || 79,56 || 4. јун 
|-
| 10. ||  Jüri Tам||  || 77,15 || 4. јун 
|}Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације  
У квалификацијама 33 такмичара су подељена у две групе по А са 16 и Б са 17 учесника. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 73,50  метара. Норму је пребацило 10 такмичара  (КВ), а преостала 2 места попњена су на основу постигнутог резултата (кв)..]</ref>

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 2019. годин.,,

Референце

Спољашње везе 
  Комплетни резултати бацања кладива са резултатима по серијама  и резултатима свих бацањае на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном